Kardos Ernő (1907–2003) Széchenyi-díjas kémikus, élelmiszervegyész
 Kardos Ernő (1952) rádiós és televíziós újságíró
 Kardos Ernő (1954–2000) válogatott labdarúgó (Pécsi MFC)
 Kardos Ernő (1979) magyar bajnok labdarúgó (Ferencvárosi TC, Kaposvári Rákóczi)